Ndogo ist:

 ein Volk in Afrika, siehe Ndogo (Volk)
 eine Sprache in Afrika, siehe Ndogo (Sprache)